Högskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högskär (nordost om Kolko, Iniö), Åboland, 
 Högskär (öster om Kolko, Iniö), Åboland, 
 Högskär (vid Perkala, Iniö), Åboland, 
 Högskär, Houtskär, Åboland, 
 Högskär, Korpo, Åboland, 
 Högskär (vid Boskär, Nagu), Åboland, 
 Högskär (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Högskär, Kimitoön, Åboland, 
 Högskär, Hangö, Nyland, 
 Högskär (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Högskär (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Högskär (öster om Lillpellinge, Borgå), Nyland,

Åland 

 Högskär (Kökar, Åland), 
 Högskär (nordväst Sottunga, Åland), 
 Högskär (öst Sottunga, Åland), 
 Högskär (Vårdö, Åland), 
 Högskär (sydväst Brändö, Åland), 
 Högskär (nordväst Brändö, Åland), 
 Högskär (Eckerö, Åland), 
 Högskär (Jomala, Åland), 
 Högskär (Geta, Åland),

Sverige 

 Högskär (Björkö-Arholma), ö, Norrtälje kommun, 
 Högskärs fyr på ön Skrivaren 50 meter norr om ön Högskär (Björkö-Arholma)
 Högskär, ett skär i Sankt Nicolai socken, Oxelösunds kommun, som bland annat namngett Högskärsvraket

Se även
Högskäret
Högskären
Hökskär

Robotskapade Finlandförgreningar